Matthew Perry kan henvise til flere personer:

 Matthew Perry (født 1969), canadisk-amerikansk skuespiller
 Matthew Calbraith Perry (1794–1858), amerikansk søofficer